Влади́мирский проспект — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Владимирский проспект — улица в Голицыно.
 В Санкт-Петербурге:
 Владимирский проспект — улица в центре города.
 Владимирский проспект — улица в Сестрорецке.

См. также 
 Владимирский проезд
 Владимирская площадь
 Владимирская улица